De West African Nations Cup 1986 was het vierde toernooi van de West African Nations Cup. Het toernooi werd gehouden van 23 februari tot en met 2 maart 1986 in Ghana. Het thuisland won het toernooi door in de finale Togo te verslaan.

Deelnemende teams

Groepsfase

Knock-outfase

Externe link
Details op rsssf.com

Voetbal in 1986
Voetbal in Ghana
West African Nations Cup
Sportevenement in Ghana